RG poate fi:

 Roentgeniu, element chimic cu simbolul Rg
 Ragusa, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT